Прорезь — сквозное прорезанное отверстие.
 Прорезь — разновидность крупных рыболовецких лодок, которые применялись для промысла на Каспийском море.
 Прорезь — вид художественной резьбы.

См. также 
 Щель